

Italia 
 Oratorio di Sant'Ambrogio – a Prato
 Oratorio di Sant'Ambrogio – a Savona
Oratorio di Sant'Ambrogio – a Segrate

Svizzera 

 Oratorio di Sant'Ambrogio – a Segno

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Ambrogio